Скриминг — вокальная техника.
 Скрим — устройство, изменяющее характер освещения.